Кобиев — фамилия. Известные носители:

 Кобиев, Захарий Семёнович (1864—?) — полковник, георгиевский кавалер.
 Кобиев, Михаил Андреевич (1862—1931) — генерал-майор, георгиевский кавалер.
 Кобиев, Николай Григорьевич — генерал-майор, помощник начальника 19-й пехотной дивизии.